Такмичење у трчању на 10.000 метара за жене на Олимпијским играма 2008. је одржано 15. августа на Националном стадиону у Пекингу. Победила је Тирунеш Дибаба из Етиопије, која је поставила нови олимпијски рекорд у времену 29:54,66.

Учествовале су 32 такмичрке из 18 земаља.

Квалификационе норме су биле 31:45,00 (А норма) и 32:20,00 (B норма).

Поред олимпијског рекорда оборена су и три континентална рекорда, светски јуниорски рекорд, четири национална и више личних рекорда.

Рекорди пре почетка такмичења 
(18. августа 2008)

Освајачице медаља

Нови рекорди после завршетка такмичења

Резултати 

ОР= Олимпијски рекорд, ЕР= Европски рекод, САР= Северноамерички рекорд, АФР= Афрички рекорд, СЈР= Светски јуниорски рекорд, НР= Национални рекорд, ЛР= Лични рекорд

Развој трке

Референце

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 10.000 метара за жене

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Трка на 10.000 метара на Летњим олимпијским играма